MGD peut désigner :
 modèle géométrique direct
 Mouvement de la gauche démocratique (Sénégal), un parti politique sénégalais
 École publique pour filles Maharani Gayatri Devi, une école en Inde
 MisterGoodDeal, distributeur de bien d'équipement de la maison